Vink ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Vink (* 1990), australischer Wrestler
 Frans Vink (1918–1967), niederländischer Jazzmusiker und Fotograf
 Henricus Vink (1740–um 1818), niederländischer Mediziner
 John Vink (* 1948), belgischer Fotojournalist
 Marciano Vink (* 1970),  surinamisch-niederländischer Fußballspieler
 Martijn Vink (* 1974), niederländischer Jazzmusiker
 Michael Vink (* 1991), neuseeländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Pieter Vink (* 1967), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Rene Vink, niederländischer Bahnradsportler
 Ronald Vink (* 1976), niederländischer Rollstuhltennisspieler

Siehe auch:
 Vinck
 Fink
 Finck